Novelty – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Missouri, nella contea di Knox
 Novelty song – canzone comica, umoristica o nonsense
 Novelty – album dei Jawbox del 1992
 Novelty – romanzo breve di John Crowley del 1983
 Novelty Press – casa editrice di fumetti statunitense